Cyclodorippe är ett släkte av kräftdjur. Cyclodorippe ingår i familjen Cyclodorippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Cyclodorippe